Рис може да се отнася за:
 Рис, животно от семейство Котки
 Рисове, род хищни бозайници от семейство Котки
 Рис, съзвездие
 двама унгарски математици
 Фриджес Рис
 Марчел Рис